Glina, fiume della Croazia
 Glina, città della Croazia nella Regione di Sisak e della Moslavina
 Glina, comune della Romania nel distretto di Ilfov